Иллюстрированная Конституция:
 Артконституция — иллюстрированная Конституция России.
 Иллюстрированная Конституция России — книга.